Le elezioni comunali in Umbria del 2004 si tennero il 12-13 giugno (con ballottaggio il 27-28 giugno).

Perugia

Perugia

Bastia Umbra

Corciano

Foligno

Gualdo Tadino

Marsciano

Spoleto

Umbertide

Terni

Terni

Orvieto

Umbria
2004